Altenkirchen kan syfta på:

 Altenkirchen (Westerwald) – en stad i Landkreis Altenkirchen i Rheinland-Pfalz 
 Altenkirchen, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun i Mecklenburg-Vorpommern
 Altenkirchen, Kusel – en kommun i Landkreis Kusel i Rheinland-Pfalz